Ожидаемая продолжительность жизни в России по официальным данным на 2021 год в среднем составляет 70,06 лет. Своего исторического максимума продолжительность жизни достигла в 2019 году, составив 73,3 года. Близкую оценку называет ВОЗ (73,2 года). Однако вследствие пандемии COVID-19 уже в 2020 году было зарегистрировано сокращение показателя средней продолжительности жизни в среднем по Российской Федерации на 1,8 года; при этом отмечаются значительные региональные отличия, так сильнее всего этот показатель сократился в Чечне — на 3,8 года, а в городе федерального значения Севастополе, напротив, вырос на 0,05 года. В 2021 году снижение ожидаемой продолжительности жизни продолжилось, этот показатель сократился ещё на 1,48 года. Больше всех в Воронежской области, на 2,42 года. А лидер предудыщего года по снижению показателя стал в этом году лидером по увеличению — в Чечне ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 0,89 года.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в допандемийном 2019 году по оценке ВОЗ для России составила 64,2 года: 60,7 — для мужчин и 67,5 — для женщин.

Продолжительность жизни в России сильно варьирует между регионами с разницей между наиболее успешным и наиболее проблематичным регионами в 15,65 года. Дольше всех люди в России живут на Северном Кавказе и в городах федерального значения. В особенности в Ингушетии, которая значительно выделяется на общем фоне — это российская «голубая зона». В конце списка находятся преимущественно регионы Дальнего Востока, наиболее проблематично обстоят дела на Чукотке.

В среднем по России люди в городах в большинстве случаев живут несколько дольше чем в сельской местности. Однако в некоторых регионах наблюдается обратная закономерность или весы в разные годы склоняются на разные стороны.

Россия вместе с Украиной и Белоруссией является мировым лидером по разнице в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами (см. «Список стран по ожидаемой продолжительности жизни»).

Данные Росстата 2021 
В таблице ниже приведены данные по ожидаемой продолжительности жизни при рождении по субъектам Российской Федерации, опубликованные Росстатом в 2022 году. В более наглядной форме эти данные представлены на сайте . В последнее время Росстат публикует данные по продолжительности жизни с периодичностью один раз в два года, поэтому следующую публикацию стоит ожидать в 2024.

В таблице ниже в случае областей, имеющих в своём составе автономные округа, отдельно приведены значения для этих округов и для областей без учёта автономных округов. В случае равных значений использована дополнительная сортировка по предыдущему году.

Диаграммы, карты и графики

Данные Росстата 2019 
Подробные данные за 2019 год и ежегодная динамика с 2014 по 2021.

Данные Росстата 2018 
Список субъектов Российской Федерации, отсортированный по ожидаемой продолжительности жизни на 2018 год.

См. также 

 Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
 Список стран Европы по ожидаемой продолжительности жизни
 Список стран Азии по ожидаемой продолжительности жизни
 Долгожитель

Примечания 	

																	

Списки субъектов Российской Федерации
Продолжительность жизни